Juan Leopoldo, príncipe heredero de Sajonia-Coburgo y Gotha (Johann Leopold William Albert Ferdinand Victor; Castillo de Callenberg, 2 de agosto de 1906 - Grein, Austria, 4 de mayo de 1972). Desde su nacimiento hasta la abdicación de su padre, fue el príncipe heredero Juan Leopoldo.

Primeros años de vida 
Era el hijo mayor de Carlos Eduardo de Sajonia-Coburgo-Gotha y de la princesa Victoria Adelaida de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

Sus abuelos paternos fueron el príncipe Leopoldo, Duque de Albany, el cuarto hijo y último varón de la Reina Victoria y el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo y Gotha, junto con su esposa, la princesa Elena de Waldeck-Pyrmont

Juan Leopoldo tenía cuatro hermanos menores: Sibila, el príncipe Huberto, Carolina Matilde y Federico Josías.

Fue heredero, desde su nacimiento, hasta la abdicación forzada de su padre el 18 de noviembre de 1918, de Sajonia-Coburgo-Gotha. La renuncia fue el resultado de la Revolución Alemana.

Matrimonios e hijos 
En Dresde el 9 de marzo de 1932, Juan contrajo matrimonio con la baronesa Feodora von der Horst —ya que este era considerado un matrimonio morganático el príncipe se vio obligado a ceder sus derechos de sucesión—. La pareja tuvo tres hijos, y se divorciaron el 27 de febrero de 1962, después de casi treinta años de matrimonio, y todos excluidos de la sucesión al ducado de Sajonia-Coburgo-Gotha:

 Carolina Matilde Adelaida Sibila Mariana Érica Wettin (5 de abril de 1933; Hirschberg). Casada el 5 de diciembre de 1953 con Michael Nielsen (12 de agosto de 1923 - 20 de septiembre de 1975); tuvieron descendencia - Margarita-Brígida (nacida el 30 de septiembre de 1954) y Renata Cristina (nacida el 4 de febrero de 1957).
Ernesto Leopoldo Eduardo Guillermo Josías Wettin (14 de enero de 1935, Hirschberg - 27 de junio de 1996, Bad Wiessee (suicidio). Casado tres veces:
 el 4 de febrero de 1961 con Ingeborg Henig; se divorciaron en 1963; tuvieron descendencia (un hijo, Huberto, príncipe de Sajonia-Coburgo-Gotha).
 29 de mayo de 1963, Gertraude Monika Pfeiffer; divorciados en 1985; tuvieron descendencia (una hija, Victoria, y tres hijos: Ernesto-Josías, Carlos-Eduardo y Fernando-Cristián).
 20 de enero de 1986, Sabine Biller, con quien se suicidó; tuvieron descendencia (una hija, Alicia, nacida antes del matrimonio de sus padres)
Pedro Alberto Federico Josías Wettin (12 de junio de 1939; Dresde). Casado, el 12 de mayo de 1964 con Roswitha Enriqueta Breuer; con descendencia (dos hijos, Pedro y Malta).

En Bad Reichenhall el 3 de mayo de 1963, Juan se casó por segunda vez (y de nuevo morganático) con María Teresa Reindl. No tuvieron hijos.

Títulos, estilos, honores y armas
 2 de agosto de 1906 - 4 de mayo de 1972: Su Alteza El príncipe heredero de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Coburgo
Príncipes de Reino Unido
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha
Nobles de Alemania del siglo XX